Jméno Hedvika Břežská označuje vícero osob:

 Hedvika Břežská (dcera Ludvíka I. Břežského), manželka Jana II. Osvětimského
 Hedvika Břežská (dcera Ludvíka II. Břežského), manželka Jana I. Lubiňského